Jagas - grupo étnico
Jaga (ThunderCats) - personagem do desenho animado ThunderCats
Jaga de Órion - personagem do primeiro filme dos Cavaleiros do Zodíaco

Desambiguação